Monroe County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Monroe County (Alabama)
 Monroe County (Arkansas)
 Monroe County (Florida)
 Monroe County (Georgia)
 Monroe County (Illinois)
 Monroe County (Indiana)
 Monroe County (Iowa)
 Monroe County (Kentucky)
 Monroe County (Michigan)
 Monroe County (Mississippi)
 Monroe County (Missouri)
 Monroe County (New York)
 Monroe County (Ohio)
 Monroe County (Pennsylvania)
 Monroe County (Tennessee)
 Monroe County (West Virginia)
 Monroe County (Wisconsin)